Don Giovanni o Il convitato di pietra, tragicommedia in prosa in cinque atti di Molière.
 Il convitato di pietra (1678) rimaneggiamento del Don Giovanni di Molière, pubblicata con lo pseudonimo/anagramma Enrico Preudarca
Il convitato di pietra, dramma di Aleksandr Sergeevič Puškin.
Il convitato di pietra, opera semiseria del 1783 di Giacomo Tritto. Libretto di Giovanni Battista Lorenzi.
Il convitato di pietra, farsa o operetta di Giovanni Pacini del 1832. Libretto attribuito a Gaetano Barbieri 
Il convitato di pietra (anche L'ospite di pietra), opera lirica di Aleksandr Sergeevič Dargomyžskij.
Il convitato di pietra, trattato di astrologia di Lisa Morpurgo.

convitato di pietra, nella lingua italiana, espressione metaforica, in uso, tra l'altro, nel lessico giornalistico.